Bettscheider ist der Name von

 Patrick Bettscheider, deutscher Bankier
 Heribert Bettscheider, deutscher katholischer Theologe